Лос Чизос има више значења:

 Лос Чизос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чизос (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику